Les Névroptères (Neuroptera), également appelés Neuroptères ou Planipennes, sont un ordre d'insectes de la sous-classe des ptérygotes, de la section des néoptères et de la division des holométaboles.

Les névroptères adultes (imagos) ont deux paires d'ailes membraneuses à peu près de la même taille, avec de nombreuses nervures. Leurs larves sont reconnaissables à leurs yeux simples, leurs pattes, leurs mandibules plus longues que leur tête et l'absence de fourreau alaire. Ils ont des pièces buccales de type broyeur.

Les névroptères sont apparus au Permien et se sont diversifiés au Mésozoïque. Durant cette période, ils ont compté des formes de grandes tailles, notamment dans la famille des Kalligrammatidae, parfois surnommés les  à cause de leurs grandes ailes colorées.

Taxinomie

Position au sein des insectes

Classification phylogénétique 

L'analyse moléculaire en 2018 utilisant l'ARNr mitochondrial et les données mitogénomiques place les Megaloptera comme sœur des Neuroptera et les Raphidioptera comme sœur de cette lignée combinée, bien que ces résultats aient été considérés comme provisoires. Les archives fossiles ont contribué à la compréhension de la phylogénie du groupe. Les relations au sein de la Myrmeleontiformia sont toujours en évolution.

Familles rencontrées en Europe 

 Sous-ordre des Hemerobiiformia :
 Berothidae
 Chrysopidae
 Coniopterygidae
 Dilaridae
 Hemerobiidae
 Mantispidae
 Osmylidae
 Sisyridae

 Sous-ordre des Myrmeleontiformia :
 Ascalaphidae
 Myrmeleontidae
 Nemopteridae
 Sous-ordre des Nevrorthiformia :
 Nevrorthidae

Autres familles 
 Sous-ordre des Myrmeleontiformia :
 Nymphidae (Australasie)

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Insecta
 Neuroptera (classification phylogénétique)

Bibliographie

Liens externes 

 
 
 
 
 

 Neuroptera
Ordre de Ptérygotes (nom scientifique)
Taxon décrit par Carl von Linné